Swiss European Air Lines – nieistniejąca szwajcarska linia lotnicza z siedzibą w Kloten. Była częścią linii Swiss International Air Lines.

19 kwietnia 2018 roku linie zaprzestały działalności.

Flota 
 20 Avro RJ100 "Jumbolino"

Przypisy 

Nieistniejące linie lotnicze w Szwajcarii